Ein Energieeffizienzgesetz findet sich in:

 Energieeffizienzgesetz (Liechtenstein) (EEG)
 Energieeffizienzgesetz (Österreich) (EEffG)